Middlefork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middlefork Township (Illinois)
 Middlefork Township (Missouri)

Siehe auch:
 Middle Fork Township